Antonio Gómez puede referirse a:
 Antonio Gómez Pereira (1500-1558), filósofo y médico español.

 Antonio Gómez Robledo (1908-1994), diplomático mexicano.

 Antonio Gómez del Moral (1939-), ciclista español.

 Antonio Gómez Fernández (1943-?), patinador de velocidad español.

 Antonio Gómez (periodista) (1948- ) periodista, poeta y radiofonista español.
 Antonio Gómez Díaz (1951-), pintor español.

 Antonio Gómez Hueso (1953-), escritor español.
 Antonio Gómez Rufo (1954-), escritor español.
 Antonio Santiago Gómez Fernández (1957-), entrenador de fútbol español.
 Antonio Gómez Pérez (1958-), político español.
 Antonio Gómez Pérez (1973-), entrenador de fútbol español.
 José Antonio Gómez .